Mátyás király emlékmű,  Fadrusz János leghíresebb szobra Kolozsvár főterén
Mátyás király emlékmű (Székesfehérvár)